An der Saison 1992 der European Football League nahmen 13 Mannschaften teil. Die Halbfinal- und Finalspiele wurden im schwedischen Uppsala ausgetragen, weshalb die ortsansässigen Uppsala 86'ers als Gastgeber automatisch für das Halbfinale qualifiziert waren. Alle anderen Teilnehmer mussten im Achtelfinale einsteigen. Deutschland wurde von den Berlin Adlern vertreten, diese schieden im Viertelfinale gegen die Torino Giaguari aus. Eurobowl VI gewannen die Amsterdam Crusaders vor 6.000 Zuschauern mit 42 zu 24 gegen Torino.

Spielplan

Turnierbaum

Qualifikationsrunde

Achtelfinale

Viertelfinale

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Eurobowl VI

Weblinks 
  (italienisch; PDF; 290 kB)
 Huddle 34/1992

1992
American-Football-Saison 1992